Lapia peut désigner :
 le Tilapia du Mozambique, une espèce de poissons, aussi appelé lapia ou tilapya en créole ;
 Mara Lapia (1976-), une femme politique italienne.